Eggeberg steht für:

 Eggeberg (Halle), einen Ortsteil von Halle (Westf.)
 Eggeberg (Lipper Bergland), einen Berg in Herford-Schwarzenmoor

Siehe auch:

 Eggebergtunnel
 Eggenberg
 Eggegebirge